Heartbroken (roman), een roman van Lisa Unger
 The Heartbroken, een Canadese band
 Heartbroken (T2), een lied van T2 uit 2007
 Heartbroken (Sevn Alias), een lied van Sevn Alias in samenwerking met Jonna Fraser uit 2020